Mèrops (espòs de Clímene)
 Mèrops (fill de Pandàreu)
 Mèrops (espòs d'Equemea)